Pak Konu (1981) dél-koreai vitorlázó, olimpikon
 Pak Konu (1991) dél-koreai pályakerékpáros, olimpikon